Le FK Partizani Tirana est un club de football albanais basé à Tirana.

Historique 

 1946 : fondation du club
 1962 :  à une Coupe d'Europe (C1, saison 1962/63)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat d'Albanie de football (16)
 Champion : 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1971, 1979, 1981, 1987, 1993, 2019
 Vice-champion : 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1960, 1965, 1966, 1968, 1970, 1973, 1974, 1983, 1989, 1990, 1991, 1992, 2008, 2016, 2017

 Coupe d'Albanie de football (15)
 Vainqueur : 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004
 Finaliste : 1950, 1951, 1954, 1974, 1985, 1988, 1989

 Supercoupe d'Albanie de football (2)
 Vainqueur : 2004 et 2019
 Finaliste : 1991

 Coupe des Balkans des clubs
 Vainqueur : 1970

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Logos de l'histoire du club

Stade Qemal Stafa 
L'équipe joue actuellement dans le Stade Air Albania (capacité ).

Anciens joueurs

Notes et références

Liens externes 
 
 

Tirana Partizan
Club de football fondé en 1946
Tirana